Michaił Bielikow – radziecki reżyser (ur. 1940)
 Michaił Bielikow – rosyjski wioślarz (ur. 1982)